Eipel bezeichnet:
 Jörg Eipel (* 1957), deutscher Boxer

Eipel ist der deutsche Name:

der Stadt Úpice in Nordosttschechien
des Flusses Ipeľ (Ipoly) in der Slowakei und Ungarn